Александр Геннадьевич Пировских (род. 10 июля 1958, Челябинск) — российский мошенник и убийца, убивший 5 человек в городе Челябинске в период с 1997 по 1999 годы.

Биография 
Александр Пировских родился 10 июля 1958 года в городе Челябинск в семье работников местных промышленных предприятий Геннадия Александровича и Ольги Анатольевны Пировских. Его жизнь складывалась, как у многих детей тех лет — после школы он пошёл в армию. Отслужив, он окончил ПТУ и устроился работать на Челябинский автоматно-механический завод (АМЗ). После социально-экономических потрясений в конце 1980-х — начале 1990-х годов он уволился и стал заниматься коммерцией — ездить в Новосибирск за товарами и продавать их в Челябинске на местных рынках. Уходя с завода, он выточил на станке себе небольшой двуствольный стреляющий агрегат. Пировских обладал патологической жадностью к деньгам, по воспоминаниям знакомых, был неприятным человеком.

Преступления 
Первое преступление Пировских совершил в 1997 году. Идею к мошенничеству дала ему произошедшая с ним автомобильная авария. Владелец машины, зацепившей машину Пировских, заплатил ему, не доводя дело до ГАИ. В результате тот решил заниматься так называемыми «автоподставами», то есть нарочно устраивать автомобильные аварии так, чтобы был виноват другой водитель, с целью получения компенсации. Первый же опыт оказался удачным, и Пировских поставил подобную деятельность на поток. В том же 1997 году в посёлке Новотроицкий Сосновского района Челябинской области, по улице Трактовая, он купил дом, который оформил на отца и застраховал, а затем подделал купчую на себя и вторично застраховал в другой компании. Следом он умышленно поджёг дом и получил большую сумму денег в качестве страховки с обеих компаний.

Вскоре Пировских решился на новое преступление. В 1997 году он купил по дешёвке разбитую «Волгу» с чистыми документами, решив угнать такую же машину, перебить номера и использовать её в качестве личного автотранспорта. Летом 1997 года он сел в попутную машину, застрелил из самодельного стреляющего устройства водителя Маргаряна и вывез тело за город. Там он отрезал убитому голову и кисти рук, закопал их на песчаном карьере, а тело утопил в водоёме. Таким образом, Пировских завладел новой «Волгой». Спустя некоторое время он продал её. Тем не менее «челночный» бизнес Пировских не бросил, поскольку считал, что статус коммерсанта добавляет ему веса в глазах окружающих.

Во время одной из поездок в Новосибирск он познакомился с Еленой Герасимовой, матерью двоих детей, которая также торговала на рынке. Он представился ей героем войны в Афганистане и участником расследования «Хлопкового дела» в группе Тельмана Гдляна и Николая Иванова. Через какое-то время они оформили официальный брак. Пировских решил прибрать к рукам все квартиры родственников новой жены. Также вскоре из мест лишения свободы в Челябинск вернулся двоюродный брат его жены Андрей Банников, который прописался в квартире Тамары Тихоновой, матери Елены. Пировских не собирался отказываться от своих планов. Квартиры он собирался продать под предлогом переезда в Краснодарский край, в один большой дом, а затем убить всех. Однако родственники Герасимовой отказались переезжать.

В феврале 1999 года с подачи Пировских Герасимова пригласила Андрея Банникова к себе в гости. После совместных посиделок Банников в состоянии сильного алкогольного опьянения вызвался проводить Пировских. У ДК Металлургов тот оторвал доску от скамейки и нанёс Банникову несколько сокрушительных ударов по голове, от которых тот скончался на месте. Вернувшись домой, он рассказал всё жене и уговорил её не выдавать его друзьям убитого, членам местных преступных группировок.

Не желая далее тянуть решение вопроса с квартирами, Пировских решил продать лишь квартиру жены, которая поддержала идею мужа переехать в Краснодарский край. После продажи квартиры Пировских Герасимова и её сыновья от первого брака Алексей и Егор погрузили вещи на арендованный грузовик и поехали в село Туктубаево Сосновского района Челябинской области. Там 30 октября 1999 года Пировских хладнокровно убил всех троих, а тела сбросил в заброшенный шурф шахты. Добычей Пировских с тройного убийства стали 4279 долларов США.

Арест, следствие и суд 
Вскоре Пировских был вычислен сотрудниками правоохранительных органов как убийца, но доказательств против него не было. Спустя полтора года он был арестован и дал признательные показания, показав место захоронения тел Герасимовой и её детей, а также признавшись ещё в двух убийствах и многочисленных эпизодах мошенничеств.

В январе 2003 года Челябинский областной суд по совокупности преступлений приговорил Александра Пировских к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (ИК-6 «Чёрный дельфин» в Оренбургской области).

Примечания 

Мошенники России
Убийцы России
Убийцы детей
Женоубийцы
Родившиеся в Челябинске
Родившиеся в 1958 году
Заключённые ИК-6 «Чёрный дельфин»
Преступники Челябинской области